Gábor Horváth kan avse:

Gábor Horváth (kajakpaddlare)  (1971 - ) – en ungersk kanotist
Gábor Horváth (kanadensarpaddlare) (1985–) – en ungersk kanotist